Иннокентьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Иннокентьевский сельсовет — в Архаринском районе Амурской области.
 Иннокентьевский сельсовет — в Завитинском районе Амурской области.
 Иннокентьевский сельсовет — в Партизанском районе Красноярского края.